Příjmení Salichov (, v ženské podobě ) nosí více osob:

 Arif Salichov (1951–2018), český právník, spisovatel, básník a bývalý státní zástupce
 Esed Babastanovič Salichov (1919–1944), hrdina Sovětského svazu
 Gataulla Salichovič Salichov (1924–2012), hrdina Sovětského svazu
 Kev Minullinovič Salichov (* 1936), ruský fyzik, člen Ruské akademie věd
 Mudchad Abdulovič Salichov (1923–1994), hrdina Sovětského svazu